Чемпионат Польши 1968 — 25-е первенство, которое проходило с 19 февраля по 8 марта в Лодзи.

Таблица

Ссылки 
 XXV Szachowe Mistrzostwa Polski Łódź 1968
 25. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1968 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам